Pór Ernő (1889–1937) politikus, a KMP alapító tagja, a Szlovák Tanácsköztársaság külügyi népbiztosa
 Pór Ernő (1895–?) bankhivatalnok, a Vörös Őrség titkárságának munkatársa